SGO2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 265 амінокислот, а молекулярна маса — 144 739.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинний цикл, поділ клітини, розходження хромосом, мейоз, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах, центромерах, кінетохорі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки